Abdukhamidullo Rasulov (Taskent,  1976. január 10. –) üzbég nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
Az Üzbegisztáni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2006-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a működő játékvezetőt. Ravshan Ermatov állandó asszisztense.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

---

A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2014-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az AFC zónában segített.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Ázsia-kupa
A 2011-es Ázsia-kupán az AFC JB partbíróként foglalkoztatta.

Olimpiai játékok
A Férfi labdarúgótorna a 2012. évi nyári olimpiai játékokonon a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Konföderációs kupa 
A 2013-as konföderációs kupán a FIFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Nemzetközi kupamérkőzések

FIFA-klubvilágbajnokság 
A 2008-as FIFA-klubvilágbajnokságon, a 2009-es FIFA-klubvilágbajnokságon, valamint a 2011-es FIFA-klubvilágbajnokságon a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta. 2009-ben csapattagként tartalék szerepet kaptak.

2008-as FIFA-klubvilágbajnokság

2011-es FIFA-klubvilágbajnokság

Szakmai sikerek 
2012-ben az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) JB az Év asszisztense kitüntető címmel és serleggel jutalmazta.

Források 

Üzbég labdarúgó-játékvezetők
1976-ban született személyek
Élő személyek